Бедиа — село в Ткуарчалском районе Абхазии.
Бедиа — средневековый грузинский православный храм в Абхазии.
 Бедиа — муниципалитет в провинции Бискайя автономного сообщества Страна Басков, Испания

Персоналии 
 Бедиа, Хосе (род. 1959) — кубинский художник проживающий в Майами.
 Рамзи Бедиа (род. 1972) — французский актёр алжирского происхождения, сценарист и режиссёр.